

Cinema
Lo sciacallo (Quincy Adams Sawyer) – film muto del 1922 diretto da Clarence G. Badger
Lo sciacallo (L'aîné des Ferchaux) – film del 1963 diretto da Jean-Pierre Melville
Lo sciacallo - Nightcrawler (Nightcrawler) – film del 2014 diretto da Dan Gilroy

Letteratura
Lo sciacallo – romanzo di Giuseppe Di Costanzo
Lo sciacallo - La vera storia di Carlos – autobiografia di Ilich Ramírez Sánchez

Pagine correlate
Sciacallo (disambigua)
Sciacalli